Секулићи може да се односи на:
 Секулићи (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Република Црна Гора или
 Секулићи (Озаљ), насеље у општини Озаљ, Република Хрватска.